Gary Brown (né en 1988), joueur de baseball américain ;
 Gary Brown (1969-2022), joueur américain de football américain ;
 Gary Brown (né en 1971), joueur américain de football américain ;

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais